Stazione di San Maurizio, sulla ferrovia Torino-Ceres;
 Stazione di San Maurizio d'Opaglio, sulla ferrovia Gozzano-Alzo;
 Stazione di San Maurizio d'Engadina (oggi stazione di St. Moritz), sulla ferrovia Retica.